Nauroth steht für:

 Nauroth, eine Gemeinde in Rheinland-Pfalz
 Nauroth (Heidenrod), ein Ortsteil von Heidenrod in Hessen

Nauroth ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Nauroth (* 1976), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Naurod